Vojska steht für:

 Vojska (Svilajnac), eine serbische Samtgemeinde in der Opština Svilajnac

Vojska ist der Familienname folgender Personen:

 Marijan Vojska (* 1934), deutscher Künstler, Maler und Grafiker